Nils Johansson, né le  à Själevad en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1959-1960 || Alfredshems || Division 2
|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Alfredshems || Division 1
|| 14 || 1 || - || 1 || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Alfredshems || Division 2
|| 16 || 2 || - || 2 || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Alfredshems || Division 1
|| 21 || 8 || - || 8 || - || || || || ||
|-
| 1963-1964 || MODO Hockey || Division 1
|| 21 || 5 || 9 || 14 || 12 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || MODO Hockey || Division 1
|| 28 || 5 || 16 || 21 || 10 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || MODO Hockey || Division 1
|| 21 || - || - || - || - || 2 || || || ||
|-
| 1966-1967 || MODO Hockey || Division 1
|| 21 || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1967-1968 || MODO Hockey || Division 1
|| 21 || 3 || 8 || 11 || 6 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || MODO Hockey || Division 1
|| 21 || 3 || 8 || 11 || 6 || - || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1969-1970 || MODO Hockey || Division 1
|| 27 || 4 || 5 || 9 || - || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Färjestads BK || Division 1
|| 26 || 1 || 5 || 6 || 8 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Färjestads BK || Division 1
|| 26 || 1 || 5 || 6 || 18 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Färjestads BK || Division 1
|| 27 || 3 || 7 || 10 || 16 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Färjestads BK || Division 1
|| 30 || 2 || 3 || 5 || 4 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Färjestads BK || Division 1
|| 27 || 1 || 3 || 4 || 32 || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1963-1964 : Guldpucken.
 1970-1971 : Rinkens riddare

Notes et références 

Naissance en juillet 1938
Naissance dans le comté de Västernorrland
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Médaillé d'argent olympique suédois
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur du Färjestads BK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois